Entitats de població: 
 El Tossal (Alcoi), antiga partida i actual zona industrial d'Alcoi
 Tossal (Torrefarrera), barri de Torrefarrera, al Segrià
 El Tossal (Ponts), poble del terme de Ponts, a la Noguera
 El Tossal (Ribera d'Urgellet), poble del terme de Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell
 El Tossal (l'Ametlla de Montsec), barri del poble de l'Ametlla de Montsec, del terme de Camarasa, a la Noguera
 El Tossal (Solsona), tossal i barri de Solsona
 Orografia:
Tossal de la Pleta, diversos indrets
 Tossal del Puig, diversos indrets
 Tossal Gros, diversos indrets
 Tossal Negre, diversos indrets
 Tossal Redó, diversos indrets
 Tossal Rodó, diversos indrets
 Tossal Roig, diversos indrets
 Tossal de Sant Pere, diversos indrets
 Tossal de les Àligues, diversos indrets
 Tossal del Senyor, diversos indrets
Alacantí: El Tossal (Alacant), tossal dins la trama urbana de la ciutat d'Alacant.
Alta Ribagorça:
 El Tossal (Cóll), tossal de Cóll, del terme de la Vall de Boí
 El Tossal (Igüerri), tossal d'Igüerri, del terme del Pont de Suert
 El Tossal (Llesp), tossal de Llesp, del terme del Pont de Suert
 El Tossal (Corroncui), masia del poble de Corroncui, del terme del Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça
 El Tossal (el Pont de Suert), masia del terme del Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça
 Tossal del Clotet (Benés)
 Tossal del Cogomar
 Tossal de les Comes de Guiró
 Tossal de Codó
 Tossal de la Mina
 Tossal de les Tres Muntanyes
 Tossal de Sarviscué entre Sarroca de Bellera i el Pont de Suert 
Alt Urgell:
 El Tossal (Peramola) o lo Tossal, tossal de Peramola
 Tossal Alt (Castellar de la Ribera)
Anoia: Tossal Caterí, municipi de Castellfollit de Riubregós
Alta Segarra: El Tossal (Calonge de Segarra), tossal de Calonge de Segarra
Baix Camp: El Tossal o lo Tossal, tossal de la Selva del Camp
Baix Ebre: Lo Tossal, indret -antic tossal urbanitzat- d'AldoverBerguedà: 
 El Tossal (Castellar del Riu), tossal de Castellar del Riu (Berguedà) i Guixers (Solsonès)
 El Tossal (Fígols), tossal de Fígols
 El Tossal (Gisclareny), masia de Gisclareny, al BerguedàConca de Barberà: 
 El Tossal (Sarral), tossal de Montbrió de la Marca, del terme de Sarral
 El Tossal (Passanant), tossal de Passanant, del terme de Passanant i Belltall
 El Tossal (Vimbodí), tossal de Vimbodí i PobletGarrigues: 
 Lo Tossal (l'Albagés), tossal de l'AlbagésPallars Jussà: 
 El Tossal (Buira), tossal de Buira, de Benés, antic municipi de l'Alta Ribagorça, actualment del terme de Sarroca de Bellera
 Lo Tossal (Conca de Dalt), tossal de Toralla i Serradell, del terme de Conca de Dalt
 Lo Tossal (Espluga de Serra), tossal d'Espluga de Serra, Tremp
 Lo Tossal (Fígols de Tremp), tossal de Fígols de Tremp, del terme de Tremp
 Lo Tossal (Gurp de la Conca), tossal de Sant Adrià de Tendrui, del terme de Tremp
 Lo Tossal (Isona i Conca Dellà), tossal de Conques, del terme d'Isona i Conca Dellà 
 Lo Tossal (la Pobla de Segur), tossal de la Pobla de Segur
 Lo Tossal (Sant Esteve de la Sarga) 
 Lo Tossal (Sapeira), tossal d'Escarlà 
 Lo Tossal (Sarroca de Bellera), tossal de la Bastida de Bellera, del terme de Sarroca de Bellera 
 Lo Tossal (Suterranya), al terme de Tremp
 Lo Tossal (la Torre de Tamúrcia), Tremp
 Lo Tossal (Vilamitjana), tossal de Vilamitjana, del terme de Tremp i de Fontsagrada, del terme de Gavet de la Conca
 El Tossal (Buira), tossal de Buira, de l'antic terme de Benés, actualment del terme de Sarroca de Bellera 
 Tossal Llong (Tremp)
 Tossal del Portell (Sarroca de Bellera i la Torre de Cabdella), al Pallars Jussà. Antigament 
 Tossal dels Moros (Sarroca de Bellera)
 Tossal del Solà (Sarroca de Bellera)
 Tossal de Tuiro (Sarroca de Bellera - la Torre de Cabdella) 
 Tossal de Velart (Tremp) 
 Tossal de Vilabella (Sant Esteve de la Sarga) 
 Tossal Ras (Tremp)
 Tossal de Pamano (Torre de Cabdella)
 Tossal de Prat d'Hort (Sarroca de Bellera) 
 Tossal de Sant Martí (Conca de Dalt)
 Tossal de Sant Martí (Sarroca de Bellera)
 Tossal de Montserè (Conca de Dalt)
 Tossal de Moreu (Abella de la Conca)
 Tossal d'Alta-riba (Talarn)
 Tossal d'Astell (Torre de Cabdella)
 Tossal de Beranui (Torre de Cabdella) 
 Tossal de Calma (Torre de Cabdella) 
 Tossal de Caners al límit dels termes municipals de Cabó (Alt Urgell) i Conca de Dalt (Pallars Jussà) 
 Tossal de Codonyac Tremp
 Tossal de la Cassola (Isona i Conca Dellà) 
 Tossal de la Collada (Isona i Conca Dellà) 
 Tossal de la Costa (la Torre de Cabdella)
 Tossal de la Creu (Senterada)
 Tossal de la Devesa (Abella de la Conca)
 Tossal de la Dobaal límit dels termes municipals d'Abella de la Conca i d'Isona i Conca Dellà, dins
 Tossal de l'Aleixó terme de Tremp, a la 
 Tossal de la Marina (Espluga de Serra) 
 Tossal del Cap (Pobla de Segur)
 Tossal del Castell (Tremp) 
 Tossal del Comptador (Tremp) 
 Tossal de les Barranques(Castell de Mur)
 Tossal de les Torretes entre els municipis de Vilanova de Meià (Noguera) i Llimiana (Pallars Jussà) 
 Tossal del Gassó (Abella de la Conca)
 Tossal del Graell (Pobla de Segur) 
 Tossal de l'Osca, entre els termes municipals d'Àger (la Noguera) i Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà)
 Tossal del Vigatà (Gavet de la Conca)
 Tossal de Mirapallars i Urgell entre els municipis de Vilanova de Meià (Noguera) i Gavet de la Conca (Pallars Jussà)
 Tossal de Montarroi (Sarroca de Bellera)
 Tossal de Paiasso (Sarroca de Bellera)
 Tossal de Sant Quiri (Sarroca de Bellera)
 Tossal de Torogó (Tremp)Pallars Sobirà: 
 El Tossal (Baix Pallars), tossal de Baix Pallars
 Lo Tossal (Sort), entre els municipis de Sort (Pallars Sobirà) i La Torre de Cabdella (Pallars Jussà)
 Tossal TancatPla d'Urgell: 
 Lo Tossal (Barbens), tossal de Barbens
 Lo Tossal (Ivars d'Urgell), tossal d'Ivars d'UrgellPriorat: El Tossal (Cornudella de Montsant), o Tossal Pelat, tossal de Cornudella de Montsant
 Tossal d'en BouRipollès: El Tossal (Toses), tossal de TosesRibera d'Ebre: 
 Lo Tossal (Rasquera), lo Tossal, Massís de Cradó
 Tossal d'AndiscSegarra: 
 Tossal Llarg (Granyanella)
 Tossal Llarg (Sant Guim de la Plana)
 Tossal d'Alta-ribaSegrià: Lo Tossal (Almenar), tossal d'AlmenarSolsonès: 
 El Tossal (Castellar del Riu), tossal de Castellar del Riu (Berguedà) i Guixers (Solsonès)
 El Tossal (Pinell de Solsonès), tossal de Pinell de Solsonès
 El Tossal (Pinós), tossal de Pinós
 El Tossal (Riner), serra de Riner
 El Tossal (Avià), muntanya del municipi d'Avià a la comarca del BerguedàUrgell:'' El Tossal, o Tossal dels Solans''', tossal dels Omells de na Gaia